Rasno je lahko:
 Rasno, Prijepolje (Srbija)
 Rasno, Sjenica (Srbija)
 Rasno, Široki Brijeg (Bosna in Hercegovina)